Kateřina Michajlovna Ruská (28. srpna 1827 – 12. května 1894) byla třetí z pěti dcer velkovévody Michaila Pavloviče, nejmladšího syna cara Pavla I., a princezny Šarloty Württemberské.

Život 
Narodila se v Petrohradu jako třetí z pěti dětí. Měla dvě starší sestry, velkovévodkyni Marii a Alžbětu, zvanou "Lili". Dvě mladší sestry Alexandra a Anna zemřely v dětství.

Manželství a potomci 
Kateřina se 16. února 1851 v Petrohradu provdala za Jiřího Augusta Meklenbursko-Střelického, druhého syna Jiřího Meklenbursko-Střelického a Marie Hesensko-Kaselské. Měli spolu pět dětí, dvě zemřely v útlém věku:

Kateřina zemřela v Petrohradu ve věku 66 let.

Vývod z předků

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

Ruské velkokněžny
Romanov-Holstein-Gottorp
Narození 28. srpna
Narození v roce 1827
Narození v Petrohradu
Úmrtí 12. května
Úmrtí v roce 1894
Úmrtí v Petrohradu
Pohřbení v chrámu sv. Petra a Pavla v Petrohradu
Ženy